Airline Catering Association, een belangenorganisatie in de catering
 Arteria cerebri anterior, een slagader in de hersenen
 Atletiekclub Alken, een Belgische atletiekclub